Пя́лькъя́рви () — озеро в юго-западной части Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 9,3 км², площадь водосборного бассейна — 43,8 км².

Форма озера лопастная, вытянутая с юго-востока на северо-запад. Острова на озере отсутствуют. Берега каменисто-песчаные, частично заболоченные. Озеро соединено короткой протокой с рекой Тохмайоки.

Рыбы: сиг, ряпушка, корюшка, щука, плотва, лещ, налим, окунь, ёрш.

Вдоль западного берега проходит железнодорожная линия Маткаселькя — Вяртсиля. С севера и востока озеро огибает автомобильная дорога местного значения  («Пуйккола — Партала»), с юго-востока — трасса  («подъезд к МАПП „Вяртсиля“».

На западном берегу озера расположен посёлок Партала, на восточном — посёлок Пуйккола.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013193.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Тохмайоки
Озёра Сортавальского района